Gyroporus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Gyroporus i familjen Gyroporaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen rottryfflar, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gyroporus